Anik:

 Anik — серия геостационарных телекоммуникационных спутников, запущенных компанией Telesat Canada.
 Anik G1 — телекоммуникационный спутник, созданный американской компанией Space Systems/Loral.